Сомэн:
  — один из видов личин японских доспехов, мэнгу.
  — разновидность лапши.